Сно́уден () — английская фамилия.

Люди 
  (1835—1912) — американский политик и дипломат, посол в Сербию, Грецию, Румынию и Испанию.
  (1809—1878) —  (1845—1847), казначей Монетного двора США (1847—1850) и его директор (1853—1861).
  (1776—1845) —  Питтсбурга (1825—1828).
  (род. 1956) — британский , академик, вице-канцлер Университета Суррея (2005—2015) и Саутгемптонского университета (2015—2019).
 Сноуден, Ли (1929—1982; наст. имя Марта Ли Эстес) — американская актриса кино и телевидения.
 Сноуден, Филипп (1864—1937) — британский политик, виконт, канцлер Казначейства.
 Сноуден, Эдвард (род. 1983) — американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США.
  (1881—1951; наст. имя Этель Аннакин) — британская виконтесса, социалистка, борец за права человека, пацифистка, феминистка и писательница.

Фильмы 
 Citizenfour. Правда Сноудена — немецко-американо-британский документальный фильм 2014 года об Эдварде Сноудене.
 Сноуден — американо-немецко-французский биографический фильм 2016 года об Эдварде Сноудене.

См. также 
 Cherax snowden — вид раков, названный в честь Эдварда Сноудена.
  — афроамериканская музыкальная группа, существовавшая во второй половине XIX в.

Примечания